L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 12 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2011)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2011
Sport aux Pays-Bas en 2011
Tennis en juin 2011